Burgfeld bezeichnet:

 Burgfeld (Bern), Quartier der Stadt Bern, Kanton Bern
 Burgfeld (Gemeinde Dechantskirchen), Ortschaft in der Gemeinde Dechantskirchen, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Burgfeld (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Burgfeld (Gemeinde Fehring), Ortschaft in der Stadtgemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Burgfeld (Lübeck), Gebiet in der kreisfreien Stadt Lübeck, Schleswig-Holstein
 Burgfeld (Stadion), Sportstätte in der Stadt Friedberg (Hessen), Wetteraukreis, Hessen
 Burgfeld (Bad Berleburg), Berg (586,4 m) westlich der Kernstadt Bad Berleburgs, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW

Siehe auch:
 Burgfelden